Seshemnefer est un nom masculin de l'Égypte antique. Il a été porté par des dignitaires de l'Ancien Empire.

  ;
  ;
 , vizir sous le règne de Djedkarê Isési, roi de la .

Références 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité